Иван Митяев:
 Митяев, Иван Дмитриевич (род. 1928) — советский и казахстанский энтомолог, доктор биологических наук, профессор.
 Митяев, Иван Иванович (род. 1965) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы.
 Митяев, Иван Михайлович (1930—2010) — бригадир комплексной бригады строительно-монтажного управления № 4 треста «Курскрудстрой», Герой Социалистического Труда.